Чернчице могу бити:

 Чернчице (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република
 Чернчице (Наход), насељено мјесто у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република